Ранчо Исаиас има више значења:

 Ранчо Исаиас (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Исаиас, Панадеро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику